Garačići su naseljeno mjesto u općini Bugojno, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u županiji Središnja Bosna
Bugojno